Troisième vague peut désigner :
La Troisième Vague, une expérience menée en 1967 aux États-Unis sur le fascisme ;
Troisième vague féministe, le nom donné dans les années 1990 à un ensemble de revendications féministes de la décennie précédente ;
Troisième vague, une collection de bandes dessinées des éditions Le Lombard.